Соснова може бити:

 Соснова (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Соснова (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република